Avenida Leandro N. Alem es el nombre de las siguientes arterias viales:

 la Avenida Leandro N. Alem de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires;
 la Avenida Leandro N. Alem de la ciudad de Buenos Aires.